Steinkamp ist der Name folgender Personen:

 Fredric Steinkamp (1928–2002), US-amerikanischer Filmeditor
 Günther Steinkamp (* 1935), deutscher Soziologe
 Hermann Steinkamp (* 1938), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Joachim Steinkamp (* 1965), Erfinder des deutschen Phantasiejournalismus und Gründer der Wochenzeitung Neue Spezial
 Lisa Steinkamp (* 1990), deutsche Leichtathletin
 Maarten Steinkamp (* 1962), niederländischer Musikproduzent
 Nadine Steinkamp (* 1976), deutsche Kanutin
 Rudi Steinkamp (* 1938), deutscher Basketballfunktionär und -schiedsrichter
 Tyler Steinkamp, bekannt als Tyler1 (* 1995), amerikanischer Streamer und Internet-Persönlichkeit
 Volker Steinkamp (* 1961), deutscher Romanist
 William Steinkamp (* 1953), US-amerikanischer Filmeditor

Siehe auch:
 Steenkamp